Бусько:
 Бусько, Александр Владимирович (род. 1982) — белорусский журналист.
 Бусько, Иван Григорьевич (1903—1991) — советский деятель органов государственной безопасности.
 Бусько, Игорь Евгеньевич (род. 1963) — белорусский военоначальник, заместитель председателя КГБ Беларуси (2013—2018).
 Бусько, Ольга Андреевна (1914—2003) — советский игрок в по хоккей с мячом.